Seligman kan syfta på:

 Arthur Seligman
 Lars Seligman
 Seligman, Arizona
 Seligman, Missouri